Tonga peut désigner :

Toponyme 
 les Tonga, un pays et archipel d'Océanie ;
 Tonga, le village de l'île de Nanumaga aux Tuvalu ;
 Tonga, ville située en Afrique du Sud ;
 Tonga, une commune de la province du Séno au Burkina Faso ;
 Tonga, un village du département du Ndé, à l'ouest du Cameroun ;
 Tonga, une localité du peuple Shilluk au Soudan du Sud.

Divers 
 Tonga, une race de chevaux de cet archipel ;
 la plaque des Tonga, une plaque tectonique de l'océan Pacifique ;
 les Tonga, un peuple de Zambie et du Zimbabwe ;
 les Tonga, un peuple du Malawi ;
 le chitonga, une langue bantoue parlée par les Tonga ;
 les Tonga, un peuple du Mozambique ;
 le tonga, une langue môn-khmer autrefois parlée par les Mani, une population du sud de la Thaïlande ;
 l'opération Tonga, une opération militaire du débarquement en Normandie en 1944.